Topoli (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Topoli (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, ehemalige Landratsgemeinde Kamjanka, siehe Topoli (Kupjansk, Kamjanka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Hajworon, siehe Topoli (Hajworon)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Topoli (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw, siehe Topoli (Drabiw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Topoli (Koselez)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, ehemalige Landratsgemeinde Pisky, siehe Topoli (Kupjansk, Pisky)

 Topoli ist auch der Name eines Ortes in Bulgarien, siehe Topoli (Bulgarien)